Цинхэ (Телин) (清河) — район городского подчинения городского округа Телин провинции Ляонин (КНР).
 Цинхэ (Синтай) (清河) — уезд городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР).
 Цинхэ (青河) — уезд округа Алтай Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР).